Fuzhou (福州) est la capitale de la province du Fujian en Chine ;
 Fuzhou (抚州) est une ville de la province du Jiangxi en Chine, dont le nom officiel est désormais Linchuan (临川).